Boda József (1905–1981) református lelkész, lapszerkesztő, hitoktató, népfőiskolai igazgató
 Boda József (1925) agrármérnök
 Boda József (1928) unitárius lelkész
 Boda József (1954) hivatásos rendőr, vezérőrnagy, ejtőernyős, sportoló